Visir kan avse:

 visir – ansiktsskydd på hjälmar
 VISIR – en intresseorganisation
 vesir – titel för en högt uppsatt politisk rådgivare i flera riken i Mellanöstern 
 Dagblaðið Vísir – en tidning, se DV (tidning)
 vísir.is – en webbplats , se 365 ljósvakamiðlar

Se även 
 Bogvisir – en del av fören som öppnas för att ta ombord last